Nogometno Društvo Gorica (normalt bare kendt som ND Gorica) er en slovensk fodboldklub fra byen Nova Gorica. Klubben spiller i landets bedste liga, og har hjemmebane på Stadion Športni Parke. Klubben blev grundlagt i 1947, og har siden da fire slovenske mesterskaber og to pokaltitler.

ND Gorica slog deres navn fast den 4. august 2004, da de på udebane besejrede og ydmygede de regerende danske mestre FC København med hele 5-0 i en kvalifikationskamp til Champions League. ND Gorica blev dog efterfølgende selv slået ud af AS Monaco, og kvalificerede sig, som forventet, ikke til turneringens gruppespil.

Titler 
 Slovensk Mesterskab (4): 1996, 2004, 2005 og 2006. 

 Slovensk Pokalturnering (3): 2001, 2002 og 2014. 

 Superpokalturnering (1): 1996.

Europæisk deltagelse

Historiske slutplaceringer

Prva liga

Nuværende trup 
Pr. 25. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 
Klubbens officielle hjemmeside

Fodboldklubber i Slovenien
Etableret i 1947